

Toponymie

Granby, ville de la province de Québec ;
Granby, une ancienne municipalité de canton,  de la province de Québec, alors adjacente à la ville de Granby, et désormais fusionnée avec elle ;
Granby, circonscription électorale provinciale du Québec

Granby, ville située dans l'État du Colorado ;
 Granby, ville située dans l'État du Connecticut ;
 Granby, ville située dans l'État du Massachusetts ;
 Granby, une ville du comté de Newton, dans le Missouri ;
 Granby, ville située dans l'État de New York ;
 Granby, ville dans l’État de Vermont ;
 le lac Granby, lac du Colorado ;
 .

Granby, localité suédoise de la commune de Sigtuna.
le cratère de Granby, cratère météorique.

Personnes
John Manners, marquis de Granby, titre subsidiaire du duc de Rutland.

Événements
Opération Granby, nom de code des opérations militaires britanniques dans la Guerre du Golfe (1991).

Littérature
Granby, roman de T.H. Lister, publié en 1826.

Homonymie de localités